

Patronymes 
Nikitine ou Nikitin (masculin ; ) ou Nikitina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Aleksandr Nikitine (1935-2022), joueur d'échecs russe ;
 Alexandre Nikitine (1952-), officier russe ;
 Alekseï Petrovitch Nikitine (1777-1858), général de cavalerie, prit part aux campagnes militaires contre l'Armée napoléonienne, membre du Conseil d'État (1856) ;
 Alekseï Maksimovitch Nikitine (1876-1939), homme politique russe, ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire de Russie ;
 Athanase Nikitine (?-1472), négociant russe ;
 Basile Nikitine (1885-1960), diplomate russe orientaliste et kurdologue ;
 Goury Nikitine (1620-1691), peintre russe d'icônes et de fresques murales dans la région de la Haute-Volga ;
 Ivan Nikitine (1680-1742), portraitiste russe ;
 Ivan Nikitine (1824-1861), poète russe ;
 Nikita Nikitine (1986-), joueur de hockey sur glace russe ;
 Nikita Nikitine (1828-1913) architecte russe ;
 Nikolaï Nikitine (1895-1963) écrivain soviétique ;
 Sergueï Nikitine (1944-), auteur-compositeur-interprète russe ;
 Valeri Nikitine (1939-2002), joueur de hockey sur glace soviétique ;
 Vladimir Nikitine (1959-), skieur de fond soviétique.

Nikitina
 Elena Nikitina (1992-), skeletoneuse russe ;
 Olga Nikitina (née en 1998), escrimeuse russe ;
 Olga Starosselskaïa-Nikitina (1885-1969), historienne des sciences russe.

Voir aussi

Article connexe 
 Nikitine Sisters Duet, duo de musique classique français.

Patronyme russe